Norgesmesterskapet i fotball for kvinner (dansk: Norgesmesterskabet i fodbold for kvinder) er Norges Fotballforbunds landsdækkende pokalturnering for kvindeklubhold. Turneringen er afviklet årligt siden 1978, og der kåres hver sæson en pokalmester.

LSK Kvinner FK er forsvarende mester, pr. 2019.

Den første pokalfinale blev spillet på Ullevaal Stadion, hvorefter den blev spillet på en af finaleholdenes hjemmebane frem til 1988. Siden er finalerne blev spillet på Bislett Stadion, Åråsen Stadion og Telenor Arena.

Liste over pokalfinaler

Eksterne henvisninger 
 Hjemmeside hos Norges Fotballforbund
 Turneringen hos women.soccerway.com

Noter 

Nationale pokalturneringer i fodbold
Etableret i 1981
Kvindefodbold i Norge